Le tournoi Open du Texas 2007 est l'édition féminine 2007 du tournoi de squash Open du Texas qui se déroule du 9 au  à Dallas. 
Le tableau est composé de 16 participantes dont huit têtes de série et quatre joueuses qualifiées.

La finale oppose les deux premières têtes de série et c'est Natalie Grainger qui l'emporte face à Rebecca Chiu.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open du Texas (squash)

Liens externes 

Compétition de squash à Dallas
Sport aux États-Unis en mai 2007
Squash en 2007